62e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 62e Reservekorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid